Пётр Суббо́тин:
 Субботин, Пётр Семёнович (1843—1899) — купец, городской голова Самары.
 Субботин-Пермяк, Пётр Иванович (1886—1923) — российский художник-авангардист.